Улашановка — название населённых пунктов:

Украина 
 Улашановка — село в Червоноармейском районе Житомирской области.
 Улашановка — село в Славутском районе Хмельницкой области.